Ames se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lawrence Marion Ames
 Robert N. Ames
 Oakes Ames